Переу́лок Ермака́ — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Переулок Ермака — улица в Липецке.
 Переулок Ермака — улица в Ростове-на-Дону.

Украина 
 Переулок Ермака — улица в Днепре.
 Переулок Ермака — улица в Полтаве.